Por Tenna pode estar à procura de:
 Tenna - uma comuna na província de Trento, na região da Trentino-Alto Ádige, na Itália.
 Tenna - uma comuna no distrito de Surselva, cantão de Grisões, na Suíça.

Desambiguação